Borrning kan syfta på:

 Borrning – en skärande bearbetning som använder en borr
 Borrning (motor) – diameter på en förbränningsmotors cylinder.
 Borrning (musik) – storleken på ett blåsinstruments rör.
 Borrning (eldrörsvapen) – diverse utformningsmetoder för loppet i eldrör.
 Borrning –  diameter på ett skjutvapens pipa eller eldrör.
 RC-borrning – en borrmetod som främst används i samband med prospektering
 Styrd borrning – en schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät